Loza steht für

 Loza, ein Ort im Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Loza, einen Kroatischen Schnaps
 Loza (Ästuar), Mündungsbucht in Madagaskar
 Ehemalige Bezeichnung der Stadt Chełmża
 Villa Loza, Ort in Bolivien, siehe Tolar (Bolivien)
 Eufrasio Loza, Ort in Argentinien
 Arroyo Loza, Bach in Argentinien

Loza ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Manuel Fernández Loza (1940–2005), argentinischer Schriftsteller
 Celestino Loza (1864–1921), römisch-katholischer Bischof
 César Loza (* 1971), argentinischer Fußballspieler
 Dafne Navarro Loza (* 1996), mexikanische Trampolinturnerin
 Gustavo Loza (Tennisspieler), mexikanischer Tennisspieler
 Edith Loza (* 1978), ecuadorianische Badmintonspielerin kubanischer Herkunft
 Efrain Loza (1939–2017), mexikanischer Fußballspieler
 Felix Cerda Loza, mexikanischer Rennfahrer
 Gustavo Loza (* 1970), mexikanischer Regisseur
 Jamar Loza (* 1994), jamaikanischer Fußballspieler
 José Romero Loza, bolivianischer Schriftsteller
 Juan Bautista Loza (* 1906–1999), argentinischer Militär
 Marchelo Kunzelmann-Loza, deutscher Schwimmer
 Oleg Loza (* 1986), russischer Sänger
 Rafael Loza (* 1994), ecuadorianischer Leichtathlet
 Richard Loza, Schauspieler
 Rodolfo Loza (* 1933), argentinischer Boxer
 Rubén Loza, uruguayischer Fußballspieler
 Santiago Loza (* 1971), argentinischer Regisseur
 Steven Loza (* 1952), US-amerikanischer Musikethnologe
 Verónica Loza (* 1973), argentinische Sängerin

Siehe auch:
 Lozza